L'appareil auditif peut faire référence à :
 Appareil auditif ou oreille, l'organe de l'ouïe en anatomie
 Appareil auditif ou audioprothèse, une prothèse auditive utilisée en traitement de la surdité